Le (ou la) raclette est un fromage à base de lait de vache.
 La raclette est le plat obtenu en raclant une demi-meule de fromage fondue à sa surface par la proximité d'une source de chaleur.
 Une raclette est un outil préhistorique de pierre taillée.
 La raclette est un outil permettant de racler les liquides déposés sur une surface.